Anthony Hoynck van Papendrecht (1762-1837), Nederlands advocaat en politicus
 Anthony Hoynck van Papendrecht (1819-1877), Rotterdams rechter en politicus